CAD může znamenat více věcí:

 Zkratka pro kanadský dolar (Canadian dollar), který má číslo ISO normy 4217
 Computer aided design – 2D a 3D počítačové projektování, počítačem podporované navrhování
 Control-Alt-Delete – počítačová zkratka používaná k restartu systému
 Coronary artery disease – z angličtiny, onemocnění koronárních (věnčitých) tepen srdce aterosklerózou
 Počítačová podpora lékařské diagnostiky – z anglického Computer Aided Diagnostics popř. Computer Assisted Diagnostics
 Card Acceptance Device – terminál, čtečka čipových karet nebo jiné zařízení umožňující počítači komunikovat s kartou

Podobné názvy 
 CAT
 cat

Externí odkazy